NGC 4181 (другие обозначения — MCG 9-20-111, ZWG 269.41, NPM1G +53.0123, PGC 38938) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4181
Большая Медведица (созвездие)